

Міста-ювіляри

Річниці

Річниці заснування, утворення

Річниці від дня народження

Події

З'явилися 
 в Золотий Потік Бучацького району встановлено погруддя Тарасові Шевченку

Видання 
 1 квітня — бучацька районна газета «Колгоспне життя» почала виходити під новою назвою «Перемога»

Зникли

Особи

Народилися

Померли

Призначено, звільнено

Див. також 
 1965 у Тернополі

Примітки

Джерела

Посилання